Piłka nożna mężczyzn na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1999 – turniej w piłce nożnej, który odbył się w chorwackim Zagrzebiu w dniach 7–17 sierpnia 1999 roku podczas igrzysk wojskowych.

W turnieju brało udział łącznie 8 drużyn męskich. Drużyny w  pierwszej rundzie rywalizowały w dwóch grupach.  Do dalszych gier pucharowych awansowały dwie pierwsze drużyny z każdej z grup. Drużyny z miejsc 3. walczyły o pozycję w tabeli 5-6, a z 4. miejsc o pozycję 7-8.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A 

 Wyniki:
  –  : 1:0 
  –  : 5:0 
  –  : 3:1 
  –  : 3:0 
  –  : 2:1 
  –  : 2:1

Grupa B 

 Wyniki:
  – : 2:1 
  – : 7:0 
  – : 2:1 
  – : 8:1 
  – : 1:0 
  – : 3:0

Faza pucharowa

Mecz o miejsce 7-8 
Wynik:
 –  9:1

Mecz o miejsce 5-6 
Wynik:
 –  1:0

Strefa medalowa

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Piłka nożna na światowych wojskowych igrzyskach sportowych

Przypisy

Bibliografia 
  data dostęp 2019-11-14

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1999
Mężczyzn